Безіменна — річка в Україні, у Горохівському районі Волинської області. Права притока Полонка, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 8,95 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,72  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,56. Формується безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південній околиці села Шклинь. Тече переважно на північний схід і між селами Михлин тра Загаї впадає у річку Полонку, праву притоку Чорногузки.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Діброва, Губин Перший, Городище.

Історія 
У XIX столітті у селах Угринів та Городище існували водяні млини.

Цікавинки 
 У верхів'я та у пригирловій частині річку перетинають автошляхи  .

Примітки

Посилання 

 

Малі річки України
Річки Волинської області
Статті про річки Волинської області без зображення в картці
Річки України без назви